Тезаурус:

 Тезаурус — словарь, собрание сведений, охватывающие понятия, определения и термины специальной области знаний или сферы деятельности.
 Тезаурус Роже — один из первых в истории и наиболее известных на сегодня идеографических словарей.
 Тезаурус - что-либо, воспроизводящееся без раздумий, "вызубренное".